Noisy-le-Grand
 Noisy-le-Roi
 Noisy-Rudignon
 Noisy-le-Sec
 Noisy-sur-Oise
 Noisy-sur-École

Frans station:
 Station Noisy - Champs (station van Noisy-le-Grand)
 Station Les Yvris-Noisy-le-Grand (station van Noisy-le-Grand)
 Station Noisy-le-Grand - Mont d’Est (station van Noisy-le-Grand)
 Station Noisy-le-Sec (station van Noisy-le-Sec)

Frans kanton:
 Kanton Noisy-le-Grand
 Kanton Noisy-le-Sec

Alternatieve naam voor:
 Château Miranda

Wiskundige stelling:
 Noisy-channel coderings theorema